Lào Cai steht für:

 Lào Cai (Provinz), eine vietnamesische Provinz
 Lào Cai (Stadt), die Hauptstadt dieser Provinz